Die Embassy Snookerweltmeisterschaft 1995 war die 58. Austragung der Weltmeisterschaft im Snooker. Sie fand vom 14. bis 30. April 1995 im Crucible Theatre in Sheffield statt und bildete den Abschluss der Snooker-Saison 1994/95.

Weltmeister wurde der Schotte Stephen Hendry durch einen 18:9-Sieg im Finale gegen den Engländer Nigel Bond. Es war Hendrys vierter WM-Titel in Folge und sein insgesamt fünfter. Jimmy White, der seit 1990 fünfmal Vize-Weltmeister wurde, schied im Halbfinale gegen Hendry aus. Hendry spielte in dieser Partie das vierzehnte Maximum Break und war damit der dritte Spieler, dem es gelang zwei Maximums zu spielen.

Im Zuge des Erstrundenspiels zwischen Jimmy White und dem Südafrikaner Peter Francisco kam es zu einem Wettskandal. Kurz vor Beginn der Partie wurden ungewöhnlich hohe Beträge auf einen 10:2-Sieg Whites platziert. Nach anschließenden Untersuchungen der WPBSA wurde Peter Francisco für fünf Jahre als Profi gesperrt.

Preisgeld

Hauptrunde

Finale

Century-Breaks

Einzelnachweise 

1995
Snookerveranstaltung 1995
Billardturnier in Sheffield
Crucible Theatre